Маркиз де Осера — испанский дворянский титул. Он был создан королём Испании Филиппом IV в 1626 году для Хуана Фунеса де Вильяльпандо и Ариньо, сеньора де Осера.

Название титула происходит от названия муниципалитета Осера-де-Эбро, провинция Сарагоса, в 30 км от столицы Арагона. Нынешним владельцем титула является Карлос Фитц-Джеймс Стюарт и Мартинес де Ирухо, 19-й герцог Альба и 12-й маркиз де Осера.

Маркизы де Осера

История маркизов де Осера 
 Хуан Фунес де Вильяльпандо и Ариньо (? −1640), 1-й маркиз де Осера. Ему наследовал его сын.
 Супруга — Мария франсиска де Клементе и Энрикес де Ласарра.

 Франсиско Хасинто Фунес де Вильяльпандо и Клементе, 2-й маркиз де Осера. Бездетен, ему наследовал его дочь.

 Хосе Антонио Игнасио Фунес де Вильяльпандо и Клементе (1623—1683), 3-й маркиз де Осера. Ему наследовал его сын.
 Супруга — Мария Леонор де Арагон и Монрой, 3-я маркиза де Кастньеда.

 Мария Регаладо Фунес де Вильяльпандо и Монрой (1670—1738), 4-я маркиза де Осера и 4-я маркиза де Кастаньеда. Ей наследовал её сын.
 Супруг — Кристобаль Портокарреро де Гусман Энрикес де Луна (1638—1704), 4-й граф де Монтихо.

 Кристобаль де Портокарреро и Фунес де Вильяльпандо (1692—1763), 5-й маркиз де Осера, 5-й маркиз де Кастаньеда и 5-й граф де Монтихо. Ему наследовал его внучка.
 Супруга — Мария Фернандес де Кордоба и Портокарреро (1693—1747).

 Мария Франсиска де Салес де Портокарреро и Лопес де Суньига (1754—1808), 6-я маркиза де Осера, 6-я маркиза де Кастаньеда, 6-я графиня де Монтихо и 14-я баронесса де Кинто. Ей наследовал её старший сын.
 Супруг — Фелипе Антонио де Палафокс и Крой д’Авре (1739—1790).
 Супруг — Эстанислао де Луго и Молина (1753—1833).

 Эухенио де Палафокс и Портокарреро (1773—1834), 7-й маркиз де Осера, 7-й маркиз де Кастаньеда, 7-й граф де Монтихо и 15-й барон де Кинто. Холост и бездетен. Ему наследовал его младший брат.

 Киприано де Палафокс и Портокарреро (1784—1839), 8-й маркиз де Осера, 8-й маркиз де Кастаньеда, 8-й граф де Монтихо и 16-й барон де Кинто. Ему наследовала его младшая дочь.
 Супруга — Мария Мануэла Киркпатрик де Глосебурн и де Гриверни (1794—1879).

 Мария Эухения Портокарреро Палафокс и Киркпатрик (1826—1920), 9-я маркиза де Осера, 17-я баронесса де Кинто и императрица Франции. Ей наследовал внучатый племянник.

 Хакобо Фитц-Джеймс Стюарт и Фалько (1878—1953), 10-й маркиз де Осера, 11-й маркиз де Кастаньеда, 18-й барон де Кинто и 17-й герцог де Альба. Ему наследовала его единственная дочь.
 Супруга — Мария дель Росарио Сильва и Гуртубай (1900—1934).

 Каэтана Фитц-Джеймс Стюарт и Сильва (1926—2014), 11-я маркиза де Осера, 12-я маркиза де Кастаньеда, 19-я баронесса де Кинто и 18-я герцогиня де Альба. Её сменил её старший сын.
 Супруг — Луис Мартинес де ирухо и Артаскос (1919—1972).
 Супруг — Хесус Агирре и Ортис де Сапате (1934—2001).
 Супруг — Альфонсо Диес Карабантес (род. 1950).

 Карлос Фитц-Джеймс Стюарт и Мартинес де Ирухо (род. 1948), 12-й маркиз де Осера, 13-й маркиз де Кастаньеда, 20-й барон де Кинто и 19-й герцог де Альба.
 Супруга — Матильда Солис и Мартинес-Кампос (род. 1963).

Генеалогия 
<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;">

Источники 
 Gran Enciclopedia Aragonesa, voz «Osera, Marquesado de»
 NICOLÁS-MINUÉ SÁNCHEZ, A. J., «La baronía de Quinto», en Hidalguía, Año LV, 2008, núm. 331, pp.771-784

Ссылки 
 Marqueses de Osera

Маркизы Испании